Avenida Ayrton Senna (Angra dos Reis)
 Avenida Ayrton Senna (Rio de Janeiro)
 Avenida Ayrton Senna da Silva (Londrina)

Desambiguação